L'expédition française contre les Beni-Snassen est une expédition militaire française dirigée depuis l'Algérie française en 1859, suscitant une résistance violente des tribus berbères sur un territoire à cheval entre le Maroc et l'Algérie.

Cette expédition était composée de militaires français, en partie de zouaves, et s'est déroulée 15 années après la bataille d'Isly.

L'épidémie de choléra qui se déclara dans le corps expéditionnaire, surprit évidemment, par sa soudaineté et surtout son intensité, le service de santé, qui ne put prendre immédiatement toutes les mesures efficaces et enrayer, dès le début même, la marche de la maladie. Cette épidémie fit au total  parmi les troupes militaires françaises.

Notes et références 

Bataille impliquant le Maroc
Bataille impliquant la France
Bataille de 1859
Relations entre la France et le Maroc